TRIUMF – laboratorio nazionale canadese di fisica delle particelle presso l'Università della Columbia Britannic
 14959 TRIUMF – asteroide della fascia principale
 S-400 Triumf – sistema d'arma antiaereo russo
 Triumf Ljubercy – squadra di pallacanestro russa

Pagine correlate 

 Triumph (disambigua)